Borobucha – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie witebskim, dawniej Borobucha-1
 Borobucha – wieś na Ukrainie w obwodzie wołyńskim
 Borobucha-2 – dawna wieś na Białorusi w rejonie połockim obwodu witebskiego, w 1989 włączona do miasta Połocka